Multiceps är ett släkte av plattmaskar. Multiceps ingår i familjen Taeniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Multiceps